El entrelazado es una técnica consistente en organizar la información digital de forma no contigua para mejorar las prestaciones de un sistema.

El entrelazado (interleaving en inglés) es empleado principalmente en telecomunicaciones (por ejemplo vía satélite o ADSL), tecnologías multimedia, acceso a memoria y formatos de archivo. El término "multiplexado" se utiliza a veces para referirse al entrelazado de una señal digital.

El entrelazado se emplea también para organizar estructuras de datos multidimensionales.

Entrelazado en transmisión de datos 

El entrelazado es utilizado en transmisión digital de datos como técnica para proteger la información frente a los errores de ráfaga (burst errors). Este tipo de errores ocasionales afectan a varios bits seguidos, e invalidan las propiedades correctoras de error de los códigos redundantes que se emplean en la transmisión de datos. Al emplear técnicas de entrelazado, los errores de ráfaga se ven distribuidos entre varias palabras, facilitando la labor correctora del código empleado.

En el siguiente ejemplo, empleamos un código de corrección de errores muy simple, consistente en repetir cuatro veces cada bit a transmitir. Este esquema de codificación permite corregir errores de un bit. Si el mensaje a enviar es "abcdefg", representando cada letra un bit, el mensaje codificado será "aaaabbbbccccddddeeeeffffgggg".

Si empleamos transmisión sin entrelazado:

 Mensaje sin error:                                 aaaabbbbccccddddeeeeffffgggg
 Mensaje con error de ráfaga:                       aaaabbbbcccdeeeeffffgggg

La palabra dddd ha sido desfigurada en tres de sus bits, de modo que o bien no podrá ser decodificada, o lo será de forma incorrecta.

Empleando técnica con entrelazado:

 Mensaje sin error:                                  aaaabbbbccccddddeeeeffffgggg
 Entrelazado:                                        abcdefgabcdefgabcdefgabcdefg
 Transmisión con error de ráfaga:                    abcdefgabcdbcdefgabcdefg
 Desentrelazado:                                     aa_abbbbccccdddde_eef_ffg_gg

De cada palabra aaaa, eeee, ffff, gggg, sólo se altera un bit, de modo que nuestro código es capaz de decodificar todo correctamente.

La principal desventaja del entrelazado es que introduce latencia al sistema, ya que tenemos que esperar a la recepción de todos los bits del mensaje para poder desentrelazar y emplear las técnicas de corrección de errores

Entrelazado en acceso a memorias 

Telecomunicaciones
Memorias informáticas
Almacenamiento informático